Ма Сююэ́ (; ) — китайский кёрлингист.

В составе мужской сборной Китая участник  (заняли пятое место),  (стали бронзовыми призёрами). В составе юниорской мужской сборной Китая участник  (заняли девятое место), двух  (оба раза заняли девятое место).

Играет в основном на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2011, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года